The Purchase Price – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Purchase Price – cortometraggio del 1916 prodotto diretto da Burton L. King
 The Purchase Price – film del 1932 diretto da William A. Wellman